Ла-Шапель-Бланш — коммуна во Франции, департамент Кот-д’Армор
 Ла-Шапель-Бланш — коммуна во Франции, департамент Савойя